Als Waldchampignon oder Waldegerling werden zwei Arten der Gattung Agaricus bezeichnet:

 der Kleine oder Echte Waldchampignon (Agaricus silvaticus)
 der Große Waldchampignon (Agaricus langei)